Makeda – królowa Saby
 Królowa Saby (Die Königin von Saba) – opera Karla Goldmarka z 1875